Энгдаль — фамилия. Известные носители:
 Энгдаль, Бен (род. 2003) — шведский футболист.
 Энгдаль, Нильс (1898—1983) — шведский легкоатлет.
 Энгдаль, Фредерик Уильям (род. 1944) — американский писатель-публицист.